Александр Давыдов (настоящее имя — Александр Давидович Кауфман; род. , ) — русский , , .

Биография 
Сын поэта Давида Самойлова и искусствоведа Ольги Лазаревны Фогельсон (1924—1977), внук кардиолога Лазаря Израилевича Фогельсона. Учился во 2-й специализированной математической школе в Москве, был исключён.

В 1975 году окончил факультет журналистики МГУ.

Автор книг:
 «Апокриф, или Сон про ангела» (1997),
 «Повесть о безымянном духе и чёрной матушке» (2004),
 «49 дней с родными душами» (2005),
 «Три шага к себе…» (2006),
 «Бумажный герой» (2015)
«Мечта о Французике» (2019)  и др.

Переводчик поэзии, главным образом французской:
 Артюр Рембо,
 Гийом Аполлинер,
 Жак Превер,
 Робер Деснос
и др., частично собранной в книге:
 «Французская поэзия от романтиков до постмодернистов» (2008).

Также переводил и французскую прозу:
 М. Турнье,
 Э. Жабеса
и др.

Проза, публицистика, переводы печаталась в журналах:
 «Знамя»,
 «Дружба народов»,
 «Новый мир»,
 «Иностранная литература»
и др.

Член Русского ПЕН-центра.

Был одним из основателей и руководителей (координатором) (вместе с В. Кавериным и Г. Ефремовым) редакционно-издательской группы «Весть», объединившей в конце 1980-х гг. либерально-шестидесятническое крыло советских писателей:
 Б. Окуджава,
 Ю. Черниченко,
 В. Быков
и др., а также главным редактором одноимённого альманаха (1989), ставшего первым независимым изданием в СССР.

Затем возглавлял издательство «Весть».

На рубеже 1990—2000-х гг. был главным редактором издательства «Прогресс».

С 1992 года издаёт культурологический журнал «Комментарии», публикующий поэзию, прозу и научные статьи современных русских и зарубежных авторов.

В 2005—2011 гг.  серии современной литературы «Русский Гулливер» при издательстве «Наука». Составитель и участник сборника «Новый Метафизис» (М., 2012), обозначившего «метафизическое» направление в современной русской литературе.

Литература 
 Стефанов Ю., Туманский А. Краткий отчёт об одной эсхатологической экспедиции//Литературное обозрение № 3, 1997
 Стрешнев Е. (Вяч. Курицын). И приближаться, и удаляться// Октябрь № 12, 1997
 Уланов А. Давыдов Александр. Повесть о безымянном духе и чёрной матушке. М., 2004// Новое литературное обозрение № 72,2005
 Блажеларский Е.Моя маленькая Рамаяна// Итоги № 41, 2005
 Шевелёв И. «Мы живём между своими родителями и детьми» (интервью с А. Давыдовым)// Психология. Новый век № 1, 2005
 Даенин Е. Презумпция очевидного// Новое время № 40, 2006
 Уланов А. Речь из ночи// Дружба народов № 6 2008
 Барышникова Д. «Я предпочту одного настоящего читателя миллиону плохих» (интервью с А. Давыдовым)// Синий Диван № 12, 2008
 Тасбулатова Д. Роман умер, да здравствует роман// Взгляд 07.02.2008
 Вознесенская О. «Мне выпало всё…» (интервью с А. Давыдовым)// Story декабрь 2008-январь 2009
 Проскуряков Ю.Переводчик, писатель и издатель Александр Давыдов из «золотой» советской молодёжи// Русское слово № 7,2013
 Бавильский Д.Микеланджело с точки зрения ангела// Новости искусства 16.3.2015
 Масленникова А. Поток мысли как отражение сущности бытия. Александр Давыдов. Бумажный герой// Знамя № 7, 2016
Межирова З.  Воздушный шарик, оборвавший бечевку// Ex libris 04.04.2019
 D. Burton Johnson. Vest’:Kniznaja palata, 1989 // Slavic and East European Journal, vol. 34 #4, 1990
Туманский А. Трижды герой нашего времени// Новое литературное обозрение №2, 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Альманах «Новый Метафизис»

Русские писатели XX века
Выпускники факультета журналистики МГУ